Frassinai – abitanti di Frassine (Monterotondo Marittimo)
Frassinai – abitanti di Frassini